Baban kan syfta på:
 Baban, ett kurdiskt furstendöme
 Baban (ort), en ort i Albanien
 Desa Baban, en administrativ by i Indonesien